Axel Axelsson ist der Name folgender Personen:

* Axel Axelsson (Skilangläufer), schwedischer Skilangläufer 
 Axel Axelsson (Fußballspieler) (* 1942), isländischer Fußballspieler 
 Axel Axelsson (Handballspieler) (* 1951), isländischer Handballspieler

Siehe auch:
 Axel Axelson (1854–1892), schwedischer Maler